Nodaria — рід еребід з підродини совок-п'ядунів.

Опис 
На задніх крилах M 2 відходить від осередку з однієї точки з M 3 і Cu 1.

Систематика 
У складі роду:
 Nodaria adra Swinhoe, 1918
 Nodaria angulata Wileman & West, 1930
 Nodaria arcuata Wileman & West, 1930
 Nodaria assimilata Wileman, 1911
 Nodaria cidarioides Hampson, 1891
 Nodaria cinerea Joannis, 1929
 Nodaria cingala Moore, 1885
 Nodaria cornicalis Fabricius, 1794
 Nodaria dentilineata Draeseke, 1928
 Nodaria dinawa Bethune-Baker, 1908
 Nodaria discisigna Moore, 1883
 Nodaria discolor Wileman & West, 1930
 Nodaria dubiefae Viette, 1982
 Nodaria epiplemoides Strand, 1920
 Nodaria factitia Swinhoe, 1890
 Nodaria flavicosta Joannis, 1929
 Nodaria flavifusca Hampson
 Nodaria formosana Strand, 1919
 Nodaria grisea Hampson, 1916
 Nodaria insipidalis Wileman, 1915
 Nodaria lophobela Fletcher, 1961
 Nodaria melaleuca Hampson, 1902
 Nodaria melanopa Bethune-Baker, 1911
 Nodaria niphona Butler, 1878
 Nodaria nodosalis Herrich-Schäffer, 1851
 Nodaria pacifica Hampson
 Nodaria papuana Hampson
 Nodaria parallela Bethune-Baker, 1911
 Nodaria parallela Wileman, 1911
 Nodaria praetextata Leech, 1900
 Nodaria similis Moore, 1882
 Nodaria stellaris Butler
 Nodaria terminalis Wileman, 1915
 Nodaria tristis Butler, 1879
 Nodaria tristis Hampson, 1891
 Nodaria turpalis Mabille, 1900
 Nodaria unicolor Wileman & South, 1917
 Nodaria unipuncta Wileman, 1915
 Nodaria verticalis Fletcher, 1961

Примітки 

Совки-п'ядуни
Роди еребід